Extrema Esquerra de Catalunya és un partit polític resultat d'una escissió d'Extrema Izquierda Federal fundat al desembre de 1932. La seua finalitat era «propugnar, per tots els mitjans, els ideals de justícia social, llibertat i resoldre i organitzar el treball en el camp i a la ciutat, fent impossible l'atur forçós i la usura en tots els ordres». El 1933 s'incorporà a l'Extrema Esquerra Republicana. Fou presidit per Gabriel Garcia Tomàs (secretari) i Alfons Gassol Guilà.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts